Чемпионат Республики Беларусь по футзалу 2016/2017 (официально — XXII чемпионат Республики Беларусь по футзалу) начался 4 ноября 2016 и закончился 30 апреля 2017 года. В чемпионате приняли участие 7 клубов, турнир прошел в три круга.

Участники

Календарь туров

Турнирная таблица

Лидеры чемпионата

2-е место по ходу чемпионата

3-е место по ходу чемпионата

Статистика чемпионата

Лучшие бомбардиры

Хет-трики 

Примечания:
 4 — игрок забил четыре гола.
 5 — игрок забил пять голов.
 6 — игрок забил шесть голов.

Лучшие игроки

По турам

Рекорды сезона 
 Первый гол в сезоне: Вадим Бокач («Союз-Энерго») в ворота «Эскулапа» (4 ноября 2016)
 Самый быстрый гол в матче в сезоне:
 Сергей Колешко («Меркурий-ГТК») на 1-й минуте игры в ворота «Строителя» (5-й тур, 18 марта 2017)
 Роман Кручинин («Меркурий-ГТК») на 1-й минуте игры в ворота «Эскулап» (5-й тур, 19 марта 2017)
 Самая крупная победа (+11):
 «Союз-Энерго» — «Армрет-ВА» — 12:1 (4-й тур, 24 февраля 2017)
 «Союз-Энерго» — «Бобруйск» — 15:4 (7-й тур, 22 апреля 2017)
 Наибольшее количество забитых мячей в одном матче (19):
 «Союз-Энерго» — «Бобруйск» — 15:4 (7-й тур, 22 апреля 2017)
 Наибольшее количество голов, забитых одной командой в матче (15):
 «Союз-Энерго» — «Бобруйск» — 15:4 (7-й тур, 22 апреля 2017)
 Наибольшее количество победных матчей подряд (7): «Союз-Энерго»
 Наибольшее количество матчей без поражений подряд (7): «Союз-Энерго», «Меркурий-ГТК»
 Наибольшее количество сухих матчей подряд (2): «Меркурий-ГТК»
 Наибольшее количество матчей без побед подряд (13): «Эскулап»
 Наибольшее количество поражений подряд (13): «Эскулап»

Примечания

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футзалу
 Кубок Белоруссии по футзалу 2016/2017

Ссылки 
 Официальный сайт Белорусской федерации футзала

Чемпионаты Белоруссии по футболу в залах